Das Wort Schnellhilfe steht für:
 einen kurzen Hilfetext in Computerprogrammen, siehe Tooltip
 ein Hilfesystem für das Windows-Betriebssystem, siehe Microsoft Help#QuickHelp